Landstingsvalet 1988 var ett landstingsval i Sverige som hölls i samband med de två andra allmänna valen, valen till riksdagen och kommunfullmäktige.

Valresultat

Valresultat per landsting

Källor 
 Landstingsvalen 1988 Statistiska centralbyrån

1988
Val 1988
1988 i Sverige